Центральный-Коспашский — посёлок (в 1957—2009 гг. — посёлок городского типа) в Пермском крае России. Входит в Кизеловский городской округ.

Ближайшая железнодорожная станция города Кизел находится в 10 км к западу от посёлка.

История 
Основан в 1938 году. С 1949 до 1957 года был частью города Коспаш.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 января 1957 года из города Кизела выделены посёлоки при шахте No 39 и отнесены к категории рабочих поселков с присвоением наименования — рабочий посёлок Центральный-Коспашский.

Законом Пермского края от 8 июня 2009 года № 433-ПК «Об административно-территориальных изменениях административной территории города Кизела Пермского края», к 1 июля 2009 года был отнесён к сельским населённым пунктам.

С декабря 2004 года до апреля 2018 года посёлок был центром Центрально-Коспашского сельского поселения Кизеловского муниципального района.

Население 

Население 2769 жителей (2007 год).

Примечания

Источники 
 
 

Населённые пункты Кизеловского городского округа
Бывшие посёлки городского типа Пермского края